Масао Маруяма — японский аниме-продюсер, предприниматель, соучредитель Madhouse, основатель MAPPA и Studio M2. Работал со многими известными аниматорами, основал несколько компаний по производству анимации, работал над десятками сериалов и фильмов, планировал и продюсировал различные работы.

Ранняя жизнь 
Родился в Шиогаме в префектуре Мияги в 1941 году.

Окончил Университет Хосэй в 1963 году. Начал работать в Mushi Production с 1965 года. Mushi Pro стала пионером в области японской анимации. Маруяма оказался очарован анимацией под влиянием Осаму Тэдзуки, главы Mushi Pro.

Работы

Фильмы

ТВ сериалы

OVA и другие

Примечания 

Продюсеры Японии
Предприниматели Японии